Хауард Мелтон Веб (; рођен 14. јула 1971.) је енглески фудбалски судија. На ФИФА-ину листу увршћен је 2005. Живи у Ротераму, Јужни Јоркшир. Веб се налази у врху листе најбољих судија свих времена Међународне федерације за фудбалску историју и статистику (-{IFFHS}-). Запослен је у полицији Јужног Јоркшира, али је на петогодишњем неплаћеном одсуству, да би се концентрисао на суђења.

Статистика

Жути/црвени катони 

Укључена сва такмичења, европскаи светска

Извори

Спољашње везе 

 Профил на -{Refworld.com}- 
 Статистика Веба на -{soccerbase.com}- 
 Веб на Еуру 2008

Рођени 1971.
Фудбалске судије
Енглези